Саня Мірза і Чжен Цзє були чинними чемпіонками, але цього разу вони вирішили брати участь окремо. Мірза грала в парі з Карою Блек, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Каролін Гарсія і Моніка Нікулеску. Чжен грала в парі з Чжань Хаоцін, але вони програли в першому колі парі Дарія Юрак і Меган Мултон-Леві.
Андрея Клепач і Сільвія Солер Еспіноза виграли титул, у фіналі перемігши пару Марина Еракович і Аранча Парра Сантонха з рахунком 7–5, 4–6, [10–7].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw

Connecticut Open, парний розряд
Парний розряд